Le tournoi Netsuite Open féminin 2022 est l'édition féminine 2022 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 30 septembre au 4 octobre 2022 à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série et une joueuse invitée Riya Navani. Tous les matchs se disputent au meilleur des trois jeux à l'exception de la finale qui se déroule au format classique du meilleur des cinq jeux.

La star américaine Amanda Sobhy remporte son  Netsuite Open consécutif face à la surprise Farida Mohamed.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en octobre 2022
Squash en 2022
Sport en Californie en 2022